Матијас Ромеро Авендањо има више значења:

 Општина Матијас Ромеро Авендањо (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Матијас Ромеро Авендањо (Матијас Ромеро Авендањо, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику